

Муніципалітети у Франції 
 Фоссе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер
 Фоссе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни
 Фоссе () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале

Інше 
Фоссе Йон